Ро́берт Вуд (): Вуд, Роберт () — английский писатель.
 Вуд, Роберт Вильямс (1868—1955) — американский физик.
 Вуд, Роберт Колдуэлл (1923—2005) — американский политолог и государственный деятель.
 Вуд, Роберт Пол (Робин Вуд, 1931—2009) — видный британско-канадский киновед.